Il Trofeo Paolo Corazzi è stato un torneo professionistico di tennis giocato su cemento, che faceva parte dell'ATP Challenger Tour. Si giocava annualmente al Centro Sportivo Stradivari di Cremona in Italia; come torneo per club dal 1997 al 2003, come Futures dal 2004 al 2007, come Challenger dal 2008 al 2011.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni